Grand Production — сербский звукозаписывающий лейбл и продюсерская компания, ориентированная преимущественно исполнителями фолк-музыки. Лейбл выпускает еженедельное телевизионное шоу «Grand Parada», имеет собственный кабельный телеканал, а также организует конкурсный фестиваль поп-фолк и турбо-фолк музыки .

История 
Компания была создана в 1998 году Лепой Берной и  — бывшими членами популярной группы «Сладкий грех». В то время оба были подписаны на другой лейбл, ЗаМ, однако у него произошла смена владельца, и, воспользовавшись ситуацией, они решают создать свой собственный независимый лейбл. В том же году на канале Pink начинает выходить музыкальное шоу «Гранд шоу», в котором принимают участие артисты лейбла.

Примечания

Ссылки 

Лейблы звукозаписи Сербии